Олів'є́ () — особове чоловіче ім'я французького походження.

Відомі носії

А 
 Олів'є Адам () — дипломат.
 Олів'є Ассаяс (;  1955) — французький кінорежисер, сценарист, кінокритик.

Б 
 Олів'є Беретта (;  1969) — монегаскський автогонщик, учасник чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.
 Олів'є Бланшар (;  1948) — професор економіки у МТІ.
 Олів'є Боссе (;  1982) — французький яхтсмен, олімпійський медаліст (2008).
 Олів'є Брузе (; 1972) — французький регбіст.
 Олів'є Бумаль (;  1989) — камерунський футболіст, півзахисник.
 Олів'є Бурдо (;  1980) — французький письменник.

В 
 Олів'є Вердон (;  1995) — французький і бенінський футболіст, захисник.

Г 
 Олів'є Гес (;  1974) — французький письменник, журналіст і сценарист.
 Олів'є Грюнер (;  1960) — французький актор.
 Олів'є Гурме (;  1963) — бельгійський валлонський театральний та кіноактор.

Д 
 Олів'є Даан (;  1967) — французький кінорежисер і сценарист.
 Олів'є Дакур (;  1974) — французький футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Олів'є Дюкастель (;  1962) — французький кінорежисер та сценарист.

Е 
 Олів'є Ешуафні (;  1972) — колишній французький футбольний півзахисник.

Ж 
 Олів'є Жан (;  1984) — канадський ковзаняр, спеціаліст із шорт-треку, олімпійський чемпіон (2010).
 Олів'є Жиро (;  1973) — французький гандболіст, олімпійський чемпіон (2008).
 Олів'є Жіру (;  1986) — французький футболіст, нападник.

З 
 Олів'є Зігелар (;  1986) — нідерландський веслувальник, олімпійський медаліст (2016).

К 
 Олів'є Капо (;  1980) — французький футболіст, фланговий півзахисник.
 Олів'є Кустодіо (;  1995) — швейцарський футболіст, опорний півзахисник.

Л 
 Олів'є Лангле (;  1960) — французький фехтувальник на шпагах, олімпійський чемпіон (1988).
 Олів'є Левассер (; 1688, 1689 або 1690—1730) — французький пірат.

М 
 Олів'є Мартель (;  1969) — бельгійський професіональний рефері зі снукеру.
 Олів'є Мартінес (;  1966) — французький актор.
 Олів'є Мерсон (; 1846—1920) — французький художник, педагог.
 Олів'є Мессіан (; 1908—1992) — французький композитор, органіст, музичний теоретик, педагог.

Н 
 Олів'є Накаш (;  1973) — французький кінорежисер, сценарист.
 Олів'є Нчам (;  1996) — французький футболіст камерунського походження, фланговий півзахисник.
 Олів'є Ньокас (;  1986) — французький гандболіст, олімпійський медаліст (2016).

П 
 Олів'є Паніс (;  1966) — французький автогонщик Формули-1, що виступав (1994—2004) в командах «Ligier», «Prost», BAR і «Toyota».
 Олів'є Пере (;  1971) — французький журналіст, кінокритик та продюсер.
 Олів'є Пі (;  1965) — французький драматург, актор, театральний режисер.

Н 
 Олів'є Ньокас (;  1986) — французький гандболіст, олімпійський медаліст (2016).

Р 
 Олів'є Ренар (;  1979) — бельгійський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Олів'є Рує (;  1955) — французький футболіст, що грав на позиції нападника.

С 
 Олів'є Сорлен (;  1979) — французький футболіст, півзахисник.

Т 
 Олів'є Тіа (;  1982) — івуарійський футболіст, який грав на позиції нападника.
 Олів'є Тілль (,  1996) — люксембурзький футболіст, півзахисник.
 Олів'є Томер (;  1980) — французький футболіст, що грав на позиції нападника.

Див. також 
 Олів'є (прізвище)